Oreovica est un toponyme qui peut désigner :
Oreovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Oreovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.